Et pokkers Pigebarn er en dansk stumfilm fra 1912 med instruktion og manuskript af Christian Petersen.

Handling

Medvirkende 
 Vera Brechling - Hendes Nåde
 Christian Petersen - Jægermesteren
 Tonny Lehmann - Jægermesterens søn
 Valdemar Keller - Kammerjunkeren
 Hans Kayrød - Baronen
 Jørgen Lund - Lærer i fransk
 Olga Svendsen - En negerbonne
 Kate Fabian - En gouvernante
 Frederik Christensen - Den gamle præst
 Elisabeth Christensen - Bedstemo'er
 Orla Knoblauch - Hans
 Edvard Jacobsen - Hans
 Gudrun Hansen - Grethe
 Ingeborg Cornelius - Grethe

Eksterne henvisninger 
 

Film fra Danmark (administrationskategori)
Stumfilm fra Danmark
Danske film fra 1912